Sally Avril, superhjältenamn Bluebird, är en fiktiv karaktär i serien om Spindelmannen

Historia

Sally var en gammal vän till Peter Parker fram till dess att de började i High Scool då Peter började dra sig tillbaka och hon började dejta Flash Thompson. Hon har även superba gymnastiska kunskaper och vinner de flesta gymnastiktävlingar hon är med i.

När tidningen The Daily Purgle utlovar 1 000$ till den som avmaskerar spindelmannen nappar Sally och en kille vid namn Jason på idén att få pengarna. De ger sig därmed ut på nätterna med kikare och de lyckas se en fajt mellan Batwing och deras mål, Spindelmannen.
När striden kommer nära dem och Spindelmannen fastnar i Batwings grepp och kastas ner på det hustak de befinner sig på bestämmer Sally sig för att hjälpa Spindelmannen och börjar blixtra med sin kamera mot Batwing som flyr från ljuset. När boven väl är bortjagad har Spindelmannen kvicknat till och han tackar dem.

Denna seger får Sally att komma på idén att hon kan ta bilder av Spindelmannen åt tidningen The daily Bugle, men väl där hittar hon Peter som redan har det jobbet.
Då ändrar hon sina planer och bestämmer sig för att bli superhjältinna, hon gör en superhjältedräkt med några inbyggda vapen och blir Bluebird, hon bestämmer sig för att hjälpa Spindelmannen i en fajt mot Electro och hennes vapen visar sig då vara värdelösa mot superboven. Men trots det lyckas Spindelmannen besegra Elektro.

I deras nästa strid tillsammans mot Beetle visar sig hennes vapen vara högeffektiva och hon börjar känna sig odödlig, och om hon skulle misslyckas tror hon att Spindelmannen är där för att rädda henne.
Men detta visar sig vara felaktigt. När de båda superhjältarna slås mot superboven Black Knight fångas hon av boven som säger till Spindelmannen att ge upp i utbyte mot Bluebirds liv. Spindelmannen gör detta och låter några av Black Knights underhuggare kedja fast honom vid ett rullande band som leder in i en förbränningskammare, när detta är gjort släpps Bluebird som känner sig skyldig om Spindelmannen dör för henne. Därmed kastar hon sig över de som kedjar fast Spindelmannen och befriar honom men dör själv på kuppen.

Spindelmannen